Авакя́нц () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Авакянц, Артур Сергеевич (род. 1972) — казахстанский футболист, тренер.

См. также 
 Аваков (значения)
 Авакян

Примечания